— японская идол-группа в составе шести девушек. Создана агентством по поиску талантов Stardust Promotion в июне 2015 года, базируется в префектуре Фукуока и находится в ведении его регионального фукуокского подразделения.

Группа Batten Showjo Tai приходится «младшей сестрой» нескольким гёрл-группам того же агентства, основанным до неё: Momoiro Clover Z (Токио), Shiritsu Ebisu Chugaku (Токио), Team Syachihoko (Нагоя) и Tacoyaki Rainbow (Осака).

Состав

Дискография 
Альбомы

Синглы

Видеоклипы

См. также 
 Momoiro Clover Z
 Shiritsu Ebisu Chugaku
 Team Syachihoko
 Tacoyaki Rainbow
 Tokimeki Sendenbu
 Rock A Japonica

Примечания

Ссылки 
 
 Офиц. плей-лист Batten Showjo Tai на YouTube

Идол-группы Японии
Гёрл-группы Японии
Поп-группы Японии
Детские музыкальные коллективы
Секстеты
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2015 году
Появились в 2015 году в Японии
Stardust Promotion
Музыкальные коллективы 2010-х годов